

Sigle 
 Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija (LRT) – televisione pubblica Lituana
 Lazio Runners Team (LRT) – A.S.D. Lazio Runners Team Italy Internet web page: http:// www.laziorunners.it

Codici 
 LRT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lann-Bihouet, Lorient, Francia